Tethytheria è un clade di mammiferi che include sirenii e proboscidi, nonché l'ordine estinto Embrithopoda, e, forse, i Desmostylia.

Sebbene vi sia un forte supporto anatomico e molecolare per la monofilia di Tethytheria, le interrelazioni tra i taxa inclusi rimangono controversi. I tethytheri sono uniti da diversi caratteristiche anatomiche, tra cui orbite rivolte anteriormente e denti laterali più o meno bilofodonti (doppie creste trasversali sulle corone dei denti). Proboscidea e Sirenia sono collegate tra loro sulla base di caratteri uditivi nelle loro ossa petrosali, ma questo legame potrebbe rappresentare un'omoplasia. I desmostylia, tradizionalmente considerati tethytheri, sono stati assegnati provvisoriamente a Perissodactyla, insieme alla famiglia Anthracobunidae dell'Eocene inferiore, considerato un sister group di Tethytheria.

Si ritiene che i Tethytheria si siano evoluti da primitivi mammiferi con gli zoccoli ("condylarthri") lungo le rive dell'antico oceano Tetide.

Sistematica 
Cladogramma modificato basato sugli studi di Rose (2006) e Cooper et al. (2014):

Classificazione 
Classificazione modificata basata sugli studi Rose (2006):
 Sottordine Tethytheria
 Infraordine † Embrithopoda
 † Phenacolophidae
 † Arsinoitheriidae
 Infraordine Sirenia
 † Prorastomidae
 † Protosirenidae (Dugongidae?)
 Dugongidae
 Trichechidae
 Infraordine Proboscidea
 † Phosphatheriidae (Numidotheriidae?)
 † Numidotheriidae
 † Moeritheriidae
 † Barytheriidae
 † Deinotheriidae
 † Palaeomastodontidae
 † Phiomiidae
 † Hemimastodontidae
 † Mammutidae
 † Gomphotheriidae
 Elephantidae

Note

Bibliografia 
 
 

Mammiferi